Il singolare del torneo di tennis Bolzano Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jonathan Stark che ha battuto in finale Cédric Pioline 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Stich (primo turno)
 Cédric Pioline (finale)
 Karel Nováček (primo turno)
 Arnaud Boetsch (primo turno, ritiro)

 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Jakob Hlasek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bolzano 1993
ATP Tour 1993